Ишкильдин — фамилия; имеет женскую форму Ишкильдина.
 Ишкильдин, Люцир Мирзаянович (род. 1939) — бригадир водителей самосвалов Учалинского горно-обогатительного комбината. Полный кавалер ордена Трудовой Славы. Почётный горняк СССР.
 Ишкильдина, Галия Александровна — российский архитектор.

См. также 
 Ишкильдино — деревня в Абзелиловском муниципальном районе Республики Башкортостан, относится к Бурангуловскому сельсовету.